Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Masters 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 7. November 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Paris